Az FK Borac az alábbiakat jelentheti:

 FK Borac Banja Luka, bosznia-hercegovinai labdarúgócsapat
 FK Borac Čačak, szerb labdarúgócsapat